Lindensee ist der Name von:

 Lindensee (Crailsheim), Feuchtgebiet und Naturdenkmal am Trutenbach vor Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lindensee (Boitzenburger Land), Wohnplatz der Gemeinde Boitzenburger Land
 Lindensee (Egelsbach), Stillgewässer in der Gemarkung Egelsbach in Hessen
 Lindensee (Kahl am Main), See bei Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Lindensee (Rüsselsheim), See bei Rüsselsheim im Landkreis Groß-Gerau, Hessen